Riksdagen es una palabra sueca que puede referirse a:

 El Parlamento de Finlandia (Finlands riksdag, o Eduskunta en finés).
 El Parlamento de Suecia (Sveriges riksdag).